Mainbahn oder Maintalbahn bezeichnet folgende Verbindungen:

 Mainbahn (Mainz–Frankfurt)
 Maintalbahn (Aschaffenburg–Wertheim), siehe
 Bahnstrecke Aschaffenburg–Miltenberg
 Bahnstrecke Miltenberg West–Wertheim
 Maintalbahn (Hof–Bamberg–Würzburg–Aschaffenburg), siehe
 Bahnstrecke Bamberg–Hof
 Bahnstrecke Bamberg–Rottendorf
 Bahnstrecke Würzburg–Aschaffenburg
 Bahnstrecke Seligenstadt–Volkach (Mainschleifenbahn)

Siehe auch:
 Main #Eisenbahnen